Marian Kuczyński (1842–1936), powstaniec styczniowy, inżynier
 Marian Kuczyński (1915–1944), żołnierz, cichociemny
Marian Waldemar Kuczyński (ur. 1939), polski ekonomista, dziennikarz, publicysta, polityk